EMI kan avse:

 EMI – ett brittiskt skivbolag
 EMI – störningar från elektromagnetisk strålning, se Elektromagnetisk interferens
 EMI –  ett tidigare institut inom Europeiska unionen, se Europeiska monetära institutet